Dorfkirche Ladeburg steht für:

 Dorfkirche Ladeburg (Brandenburg) in Ladeburg bei Bernau, Landkreis Barnim
 Dorfkirche Ladeburg (Gommern) in Ladeburg bei Gommern, Landkreis Jerichower Land, Sachsen-Anhalt